Каку — многозначность. Может означать:
 Каку — деревня в волости Выру уезда Вырумаа, Эстония.
 Каку — деревня в волости Рыуге уезда Вырумаа, Эстония.
 Каку, Митио (род. 1947) — американский учёный.